Jutzi ist der Nachname von: 

 Alfred Jutzi (1912–1983), deutscher Politiker (FDP) und Bürgermeister in Mülheim an der Ruhr

 Peter Jutzi (* 1938), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Phil Jutzi (1896–1946), deutscher Kameramann und Regisseur
 Wilhelm Jutzi (* 1933), deutscher Elektrotechniker und emeritierter Hochschullehrer